Das Wort Ostermarkt steht für Volksfeste und Handwerksmärkte im Frühjahr zur osternahen Zeit. Ostermärkte gibt es in:

Deutschland
 Freiburg im Breisgau
 Ostermarkt Oldenburg, ein Jahrmarkt in Oldenburg (Oldenburg)
 Ostermarkt in Nürnberg
 Ostermesse in Leipzig
 Ostermarkt in Ludwigsburg
 Ostermarkt in Wiesbaden
 Ostermarkt im Schloss Waldenbuch, Waldenbuch, Region Stuttgart

Österreich
 Ostermarkt in Innsbruck
 Ostermarkt im Wiener Schloss Schönbrunn
 Altwiener Ostermarkt in Wien